Surowikin (russisch ) bzw. weiblich Surowikina ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Wladimirowitsch Surowikin (* 1966), russischer Armeegeneral
 Wera Surowikina (* 1950), sowjetische Eisschnellläuferin